Christus Consolator (latin för "Kristus tröstaren") kan syfta på:

 Christus Consolator (Ary Scheffer) – en målning av Ary Scheffer
 Christus consolator (Carl Bloch) – en målning av Carl Bloch
 Christus consolator – en staty av Bertel Thorvaldsen, se Thorvaldsens Kristus